Сентя́брь — многозначный термин.

Значения 
 Сентябрь — девятый месяц Григорианского календаря.
 «Сентябрь» — фильм Вуди Аллена 1987 года.

См. также 
 September